Сарытау — топоним, в переводе с тюркского «Жёлтая гора»

 Сарытау — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Сарытау (быв. Платово) — аул в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидирован в 2007 г.